Harres ist

ein Familienname:
 Balthasar Harres (1804–1868), deutscher Architekt und Baumeister
 Phil Harres (* 2002), deutscher Fußballspieler

ein Ortsname:
 Harres (Hettenshausen), Ortsteil der Gemeinde Hettenshausen, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern

Siehe auch:
 Harras